Neko I (o Necao) – faraone della XXVI dinastia egizia
Neko II (o Necao) – faraone della XXVI dinastia egizia

Neko Entertainment – casa francese, produttrice di videogiochi
Neko café – genere di caffetteria tematica

NekoTV - defunta emittente televisiva italiana dedicata alla cultura giapponese